El término menaje puede hacer referencia a:
 La vajilla, la cubertería y el servicio de mesa.
 El mobiliario y accesorios del hogar.